Пол Николас Уилан (; род. 5 марта 1970, Оттава) — гражданин США, бывший морской пехотинец, осужденный в России в 2020 году по обвинению в шпионаже.

Биография 
Родился в Канаде в семье ирландского происхождения, которая в начале 1960-х годов перебралась из Великобритании в Канаду в поисках работы. В начале 1970-х годов семья перебралась в США, и школу Пол Уилан заканчивал в американском штате Мичиган. У него кроме гражданства США есть также гражданства Канады, Ирландии и Великобритании.

После школы Пол служил в полиции, а в 2001 году стал IT-специалистом в кадровой компании Kelly Services. В 2003 году он взял отпуск на пять лет и проходил службу в резерве Корпуса морской пехоты США, где занимал административно-хозяйственные должности. Но в январе 2008 года он был осужден военным трибуналом по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями, а затем уволен из рядов вооруженных сил США. После этого он продолжил работу в Kelly Services, где в 2010 году его повысили до старшего менеджера по безопасности. Он работал в Kelly Services до 2016 года, а затем перешел на должность директора по глобальной безопасности и расследованиям в компанию по производству автокомплектующих BorgWarner.

С 2006 года Уилан периодически посещал Россию. Он изучал русский язык, вел страницу в социальной сети «ВКонтакте», где общался с российскими друзьями.

22 декабря 2018 года Уилан вновь прилетел в Москву и поселился в гостинице «Метрополь». Его брат сообщил, что Пол прибыл в Москву на свадьбу бывшего сослуживца, собиравшегося жениться на россиянке. 28 декабря 2018 года он был задержан сотрудниками ФСБ в своем гостиничном номере при получении от сотрудника российских спецслужб USB-накопителя. По данным следствия, в содержащихся на нем записях речь шла о сотрудниках одного из подразделений службы экономической безопасности ФСБ. Сам же Уилан после задержания заявил, что рассчитывал получить от знакомого в номере «Метрополя» «флешку» с фотографиями церквей из Сергиева Посада, где он отдыхал вместе с российским офицером, своим старым другом.

Пол Уилан был обвинен в шпионаже. По версии обвинения, Уилан был кадровым разведчиком США, собиравшим в России секретные сведения и пытавшимся вербовать сотрудников ФСБ и министерства обороны. Сам же Уилан свою вину отрицал, утверждая, что никогда не имел никакого отношения к американским спецслужбам, а стал жертвой провокации в связи с долгом в размере около 100 тыс. руб., который его давний знакомый, оперативник ФСБ, якобы не захотел ему отдавать.

После ареста Уилан неоднократно жаловался на здоровье и на то, что ему не оказывают медицинскую помощь. В конце мая 2020 года ему была сделана срочная операция по удалению грыжи. Посольство США в Москве назвало эту операцию «запоздалой»: по словам пресс-секретаря посольства Ребекки Росс, её провели, только когда состояние Уилана стало «критическим». 

В июне 2020 года Московский городской суд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Он был направлен для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима ИК-17 в Мордовии.

После приговора государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «возмущены решением российского суда приговорить Пола Уилана». «Мы серьезно обеспокоены тем, что Уилан был лишен гарантий справедливого судебного разбирательства»,— сказал он. По словам Помпео, российские власти «поставили под угрозу» жизнь Пола Уилана, «игнорируя наличие у него заболеваний». Помпео сказал: «Обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас, и мы требуем его немедленного освобождения». По словам адвокатов Пола Уилана, после его задержания им говорили, что его могут обменять на Виктора Бута, отбывавшего с 2012 по 2022 гг. срок в американской тюрьме по обвинению в незаконных сделках с оружием и финансировании терроризма.

Примечания 

Персоналии:Шпионаж
Персоналии:Корпус морской пехоты США